Colar — ornamento
Cortar, copiar e colar
 Colares (Pará)
 Colares (Sintra)

Desambiguações de topônimos